Schariwka (ukrainisch ; russischEntsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schariwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw

 Schariwka (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe
 Schariwka (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Schariwka (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Schariwka (Walky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky
 Schariwka (Zarytschanka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowskw, Rajon Zarytschanka

 Schariwka-Palast, Gebäudeensemble und Park in der SsT Schariwka